ONJ ist eine Abkürzung für:
 Bisphosphonatassoziierte Knochennekrose
 Orchestre National de Jazz, ein nationales Jazz-Ensemble Frankreichs.

Abkürzung